Marlton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Marlton (Maryland)
 Marlton (New Jersey)
 Marlton Heights (New Jersey)
 Marlton Lakes (New Jersey)